Каско́в — русская фамилия.

Известные носители:
 Касков, Леонид Александрович (1911—1998) — советский офицер, Герой Советского Союза
 Касков, Олег Александрович (род. 1973) — российский офицер, танкист, Герой Российской Федерации